«Шёвде АИК» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города.

История 
«Шёвде АИК» был основан в 20 июня 1919 года Эриком Классоном. За свою историю выступал в основном в низших дивизионах Швеции. По итогам 2021 года клуб занял второе место в турнирной таблице Дивизиона 1 и, победив «Акрополис» в стыковых матчах, впервые в своей истории вышел в Суперэттан.

Статистика выступлений с 2010 года

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Примечания

Ссылки 
 

Шёвде